Километро Дос и Медио има више значења:

 Километро Дос и Медио (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Дос и Медио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику